Völkel oder Voelkel steht für: 

 Völkel (Familienname), für Namensträger siehe dort 
 Voelkel (Unternehmen), deutsches Lebensmittelunternehmen
 Mietvilla Heinrich Völkel, Immobilie in Radebul

Siehe auch: 
 Völckel
 Völkl